Metamora kan syfta på:

 Metamora, Illinois
 Metamora, Indiana
 Metamora, Michigan
 Metamora, Ohio